M70 (ou NGC 6681) est un amas globulaire situé dans la constellation du Sagittaire. Il fut découvert par Charles Messier le . William Herschel fut le premier à la résoudre en étoiles, en le décrivant comme une « miniature de M3 ».

Présentation 
Situé à environ  années-lumière du système solaire, il s'en éloigne à la vitesse de . M70 est situé relativement près du centre galactique, et se trouve de ce fait légèrement déformé à cause des forces de marée. Son diamètre réel est de 67 années-lumière environ.

Le noyau de M70 est très dense, et il a probablement dû subir un effondrement gravitationnel par le passé, comme d'autres amas globulaires, tels que M30 ou M62.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets de Messier
 Liste des objets du New General Catalogue (NGC)

Liens externes 
 
 
 
 Messier 70 sur le site de la SEDS

M070
6681, M70 (amas globulaire)
Amas globulaire
Constellation du Sagittaire
Objet céleste découvert en 1780
Objet céleste découvert par Charles Messier